Oettinger Brauerei – niemiecki browar
 Oettinger – niemieckie przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej
 Günther Oettinger – niemiecki polityk
 Józef Oettinger – polski lekarz i historyk